«Saulxures» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
 Saulxures, comuna del departamento de Alto Marne.
 Saulxures, comuna del departamento de Bajo Rin.